Kool, une marque de cigarettes mentholées

Charlotte Kool (née en 1999), coureuse cycliste néerlandaise